Ранчо дел Рио има више значења:

 Ранчо дел Рио (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо дел Рио (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику